Mémoire d'un amnésique peut désigner :

Dans les arts 
 Mémoires d'un amnésique, un livre d'Erik Satie en 1912 ;
 Mémoire d'un amnésique, un roman de Jacques Lanzmann en 1971 ;
 Mémoire d'un amnésique, un spectacle de sketches d'Alex Métayer en 1975 ;
 Mémoire d'une amnésique, un roman de Jan J. Dominique en 1983 ;
 Mémoire d'un amnésique, une chanson de Georges Chelon sur l'album L'Enfant du Liban en 1989 ;
 Erik Satie, mémoires d'un amnésique, une pièce de théâtre d'Agathe Mélinand en 2013 ;
 Mémoire d'un amnésique, un livre de Cyril Laffitau en 2017.